Александр Уильям Джордж Дафф, 1-й герцог Файф (; 10 ноября 1849 — 12 января 1912) — британский пэр и политик, супруг принцессы Луизы Уэльской, старшей дочери короля Эдуарда VII и Александры Датской. Брат Агнесс Дафф, в замужестве Купер, прапрабабушки премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Биография 
Александр Дафф родился в Эдинбурге, в семье Джеймса Даффа (внук 3-го графа Файф и наследник 4-го графа Файф) и его жены Агнес Хей, второй дочери Уильяма и Элизабет Хей (незаконнорожденная дочь короля Вильгельма IV). С 1863 по 1866 год он обучался в Итонском колледже.

Карьера 
С 1874 по 1879 год Дафф был членом парламента Шотландии от избирательного округа Элгиншир и Нэйрншир. 7 августа 1879 года Александр стал преемником своего отца в пэрстве Ирландии. С 1880 по 1881 год он служил под началом Уильяма Юарта Гладстона, а в 1882 году находился в специальной дипломатической миссии у короля Саксонии. С 1872 по 1902 год он был лорд-лейтенантом Элгиншира. В 1885 году королева Виктория возвела герцога Файф в звание пэра Великобритании. Александр Дафф был одним из основателей Британской Южно-Африканской компании, и являлся её вице-президентом до рейда Джеймсона в 1896 году.

Свадьба 
В субботу 27 июля 1887 года граф Файф женился на принцессе Луизе Уэльской в часовне Букингемского дворца. Спустя два дня после свадьбы королева присвоила графу Файфу более высокий титул 1-го герцога Файфа. Это был последний герцогский титул, присвоенный не непосредственным членам царствующей династии (супругам, детям или внукам королей). 

После свадьбы у герцога Файф и принцессы Луизы родилось трое детей:

 Алистер Дафф, маркиз Макдуф (1890 год, мертворождённый)
 Леди Александра Дафф (17 мая 1891 — 26 февраля 1959) — вышла замуж за своего двоюродного брата Артура Коннаутского.
 Леди Мод Дафф (3 апреля 1893 — 14 декабря 1945) — вышла замуж за 11-го графа Саутеск.

В 1900 году королева Виктория изменила порядок наследования герцогства Файф (технически это выглядело как повторное присвоение второго герцогства с таким же названием): теперь титул мог наследоваться не только по прямой мужской линии, но и дочерьми 1-го герцога и их мужским потомством.

Дальнейшая жизнь 
В декабре 1911 года, во время путешествия в Египет на борту парохода «SS Delhi», герцог и его семья потерпели кораблекрушение у берегов Марокко. Никто не пострадал, но сам Александр заболел плевритом. Он скончался 12 января 1912 года в Асуане, Египет. Герцог был похоронен в частной часовне мавзолея Мар-Лодж, Бремор, Абердиншир.

Родословная 

</center>

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1849 году
Умершие в 1912 году
Кавалеры Большого креста ордена Святого Олафа
Кавалеры ордена Подвязки
Кавалеры ордена Чертополоха
Лорды Верховные констебли Англии
Герцоги Файф
Александр Дафф, 6-й граф Файф